Мохачский район () — район медье Баранья, Венгрия. В состав района входит 43 населённых пункта. Мохачский район граничит с медье Тольна и Печварадским районом на севере, Печским районом на западе, Шиклошским районом на юго-западе, Хорватией на юге, медье Бач-Кишкун на востоке.

Населённые пункты 

Районы Бараньи